Cody Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cody Lake (Kalifornien)
 Cody Lake (Minnesota)
 Cody Lake (Montana)
 Cody Lake (Bennett County, Nebraska)
 Cody Lake (Cherry County, Nebraska)
 Cody Lake (Logan County, Nebraska)
 Cody Lake (Sheridan County, Nebraska)
 Cody Lake (Bennett County, South Dakota)
 Cody Lake (Cherry County, South Dakota)
 Cody Lake (Washington)